Élaine Greffulhe – nobildonna francese
 Élisabeth Greffulhe – nobildonna francese
 Henry Greffulhe – nobile e politico francese